|-
| 149301 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149302 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149303 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149304 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149305 - ||  || 9 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149306 - ||  || 28 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149307 - ||  || 28 octombrie 2002 ||  || , 
|-
| 149308 - ||  || 26 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149309 - ||  || 28 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149310 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149311 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149312 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149313 - ||  || 30 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 149314 - ||  || 31 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149315 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149316 - ||  || 31 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149317 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149318 - ||  || 31 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149319 - || 2002 VB || 1 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 149320 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149321 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149322 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149323 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149324 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149325 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149326 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149327 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149328 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149329 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149330 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149331 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149332 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149333 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149334 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149335 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149336 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149337 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149338 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149339 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149340 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149341 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149342 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149343 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149344 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149345 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149346 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149347 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149348 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 149349 - ||  || 9 noiembrie 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 149350 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149351 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149352 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149353 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149354 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149355 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149356 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149357 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149358 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149359 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149360 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149361 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149362 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149363 - ||  || 8 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149364 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149365 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149366 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149367 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149368 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149369 - ||  || 12 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149370 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149371 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149372 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149373 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149374 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149375 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149376 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149377 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149378 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 149379 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149380 - ||  || 28 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149381 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149382 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149383 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149384 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149385 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149386 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149387 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149388 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149389 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149390 - ||  || 3 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149391 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149392 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149393 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149394 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149395 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149396 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149397 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149398 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 149399 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 149400 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-